Mihaela Buzărnescu e Ioana Raluca Olaru hanno battuto in finale Sharon Fichman e Anastasija Pavljučenkova 7-5, 6-2.

Teste di serie 
  Sharon Fichman /  Anastasija Pavljučenkova (finale)
  Mihaela Buzărnescu /  Ioana Raluca Olaru (campionesse)
  Julia Cohen /  Corinna Dentoni (secondo turno)
  Kristina Antoniychuk /  Kristína Kučová (secondo turno)
  Alexandra Dulgheru /  Urszula Radwańska (primo turno)
  Sorana Cîrstea /  Aleksandra Panova (terzo turno)
  Wing Yau Venise Chan /  Teliana Pereira (secondo turno)
  Naomi Cavaday /  Dominice Ripoll (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

US Open 2006